Die Communauté de communes Convergence Garonne ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 5. Dezember 2016 gegründet und umfasst 27 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Podensac.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes de Podensac und
 Communauté de communes des Coteaux de Garonne
unter Einbeziehung von drei Gemeinden aus der aufgelösten Communauté de communes du Vallon de l’Artolie.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 traten zwei weitere Gemeinden dem Verband bei.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Convergence Garonne
Gegründet 2016